Eduard Fueter ist der Name folgender Personen:

* Eduard Fueter (Architekt) (1845–1901), Schweizer Architekt
 Eduard Fueter senior (1876–1928), Schweizer Historiker
 Eduard Fueter junior (1908–1970), Schweizer Historiker